Clayton (Iowa)
 Clayton (Luisiana)
 Clayton (Delaware)
 Clayton (Illinois)
 Clayton (Missouri)
 Clayton (Indiana)
 Clayton (Nova Jérsei)
 Clayton (Ohio)
 Clayton (Califórnia)
 Clayton (Alabama)
 Clayton (Wisconsin)
 Clayton (Kansas)
 Clayton (Geórgia)
 Clayton (Michigan)
 Clayton (Carolina do Norte)
 Clayton (Novo México)
 Clayton (Oklahoma)
 Condado de Clayton (Geórgia)
 Condado de Clayton (Iowa)

Desambiguações de topônimos